oorspronkelijk: een bewijs, vgl. met demonstratie; vandaar:
 monster (scheikunde)
 steekproef, een kleine hoeveelheid van een product of substantie die bekeken of gecontroleerd wordt
 staal (monster), een ter beoordeling aangeboden hoeveelheid; ook proefje
 specimen-opdruk op waardepapieren (bankbiljetten, postzegels e.d.)

 daarmee etymologisch verwant: monster (wezen), een wanstaltig of angstaanjagend creatuur
 monster van Loch Ness
 monstruositeit, een niet-erfelijke aangeboren misvorming
 monstergroep, een welbepaald object uit de groepentheorie met een afschuwelijke complexiteit

 een plaatsnaam:
 Monster (Zuid-Holland), een kustdorp en voormalige gemeente in Westland
 Monster (Zeeland), een voormalig dorp op het eiland Borssele

 anders:
 Monster (2003), een film uit 2003 over het leven van de seriemoordenaar Aileen Wuornos
 Monster (2008), een film uit 2008 van Erik Estenberg
 Monster (2018), een film uit 2018 van Anthony Mandler
 Monster (album), een album van R.E.M.
 Monster (manga), een manga van Naoki Urasawa
 Monster (minialbum), een ep van Irene en Seulgi van Red Velvet
 Monster (nummer), een nummer van Michael Jackson
 Monster (single), een single van The Automatic
 Monster Energy, een energiedrankje dat vaak simpelweg 'Monster' wordt genoemd

Zie ook 
 Monsters (doorverwijspagina)